Fälla kan syfta på:

 Fälla – ett redskap som man fångar djur i
 Fälla – ett annat ord för kalhygge